Дарвин се може односити на:
 Дарвин (Северна територија), главни град Северне територије у Аустралији
 Дарвин (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Дарвин (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Дарвин (оперативни систем), оперативни систем ниског нивоа који се користи као нижи ниво за Еплов MacOS X

Особе 
 Чарлс Дарвин, енглески биолог